Powała – herb szlachecki
 powała – w budownictwie warstwa desek, ułożona na belkach stropowych